Капеллен (, , ) — железнодорожная станция в коммуне Мамер на юго-западе от Люксембурга. Расположена на юге Капеллена, недалеко от территории NSPA, по автомобильной дороге из Капеллена в Хольцем. Введена в эксплуатацию в 1859 г.

Пассажирские перевозки 
На станции находится здание для пассажиров. Переход с одной платформы на другую осуществляется через переезд. На станции действует автоматизированная система продажи билетов.

Капеллен обслуживается региональными поездами Regionalbunn (RB) на линии 50 Люксембург — Клайнбеттинген — Арлон.

На станции расположен велосипедный парк (44 места) и автостоянка (7 мест).

Галерея

Примечания

Ссылки 
 Official CFL page on Capellen station
 Rail.lu page on Capellen station

Железнодорожный транспорт Люксембурга